«Сахали́н-8» — нефтегазовый проект на шельфе острова Сахалин.

Находится у юго-западных берегов Сахалина от мыса Крильон до мыса Тык в Александровск-Сахалинском районе.

Прогнозные и извлекаемые ресурсы составляют 642 и 289 миллионов тонн нефти, соответственно.

Никаких работ и переговоров по проекту пока не ведется.

См. также 
 Сахалинские шельфовые проекты

Примечания 

Сахалинские нефтегазовые проекты